Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Crataegus monogyna
 el nombre común de la planta Rumex obtusifolius